Тиммс-Хилл — высшая точка американского штата Висконсин. Расположена в северно-центральной части штата в городе Хилл. Высота составляет 594,8 метра.

На вершине расположена высокая обзорная башня.

Примечания

Ссылки 
 Timms Hill. Geographic Names Information System. U.S. Geological Survey. 
 
 

География Висконсина
География округа Прайс